Demarcación (de marca, frontera o división territorial) puede referirse a:

Linde (límite o frontera)
Circunscripción
Jurisdicción (o provincia, que es su significado original)
Demarcación administrativa